Лос Трес Потриљос има више значења:

 Лос Трес Потриљос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Трес Потриљос, Хосе Луис Ерера (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Потриљос, Бенј (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Трес Потриљос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику